Perera ist der Familienname folgender Personen:

 Asoka Perera (1950–2006), indischer Filmproduzent 
 Cletus Chandrasiri Perera (* 1947), sri-lankischer Priester, Bischof von Ratnapura
 Elmo Noel Joseph Perera (1932–2015), Bischof von Galle
 Franck Perera (* 1984), französischer Rennfahrer
 H. A. Perera (1950–2010), sri-lankischer Schauspieler
 Harold Anthony Perera (* 1951), Bischof von Kurunegala
 Hasini Perera (* 1995), sri-lankische Cricketspielerin
 Hettikamkanamge Perera (* 1978), sri-lankischer Fußballschiedsrichter
 Jesús Perera (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Joy Danushka Perera (* 1983), sri-lankischer Kugelstoßer
 Sameera Perera (* 1989), sri-lankischer Fußballspieler
 Sasha Perera (* 1979), britische Musikerin
 Selapperuma Nirantha Perera (* 1984), sri-lankischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Perea
 Pereira
 Pereyra